Meleagro – figura della mitologia greca
 Meleagro – re di Macedonia nel 279 a.C.
 Meleagro di Gadara – poeta greco antico